Grünstein, Gruenstein, Grunstein:

 Anselm Franz von Ritter zu Grünstein
 Maurice Grunstein, résistant FTP-MOI, né en 1919 en Pologne, exécuté le  à Communay. 
 Pierre Grunstein, un producteur, producteur exécutif, acteur et réalisateur français
 Rachel Grunstein, née Cheigam

Voir aussi 
 Greenstein

Références